Мари́я Зу́барева:* Зубарева, Мария Владимировна (1962—1993) — советская и российская актриса.
 Зубарева, Мария Митрофановна (1898—1985) — звеньевая колхоза «Сила» Верхнехавского района Воронежской области, Герой Социалистического Труда.